Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Sachalin.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis, Stand 2012), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 14 Städte und 6 Siedlungen städtischen Typs (seit 2016).

Quellen 

!Stadte
Sachalin